Сан-Джустино () может означать:

 Сан-Джустино — коммуна в Италии, в регионе Умбрия, в провинции Перуджа
 Сан-Джустино (волейбольный клуб) — мужской волейбольный клуб из Сан-Джустино
 Сан-Джустино (титулярная церковь) — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II

См. также 

 Джустино (значения)